Marek Wisła (1957-2018) – polski kajakarz, olimpijczyk
 Marek Wisła – polski matematyk